Miejski Klub Sportowy Kalisz – club di pallamano maschile
 Miejski Klub Sportowy Kalisz – club di pallavolo femminile